

Groleau du Québec

Daniel Groleau, luthier gaspésien.
François Groleau (1973-) joueur de hockey sur glace québécois.
Josaphat Groleau (1893-1993), un homme d'affaires québécois (Canada), un maire et président de la Commission scolaire du village de Sainte-Thècle.
Marcel Groleau (alias Chef Groleau) est le nom d’un personnage de fiction créé en 1987 pour la télévision par l’humoriste, animateur et comédien québécois (Canada) Bruno Landry de la formation Rock et Belles Oreilles (aussi appelée RBO).
Samuel Groleau, (1974- ) à Longueuil, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponymes
Lac Groleau, lac de la Mauricie, au Québec, au Canada.
Maison de la Veuve-Groleau, maison à Deschambault-Grondines, au Québec, au Canada.

Marques déposées
Groleau Guitares, fabricant des guitares Groleau et opérant la boutique ArtSonic.
Planchers Groleau (Sainte-Thècle), fabricant de planchers de bois dur.

Patronyme québécois